Fundy – zatoka Oceanu Atlantyckiego, u wybrzeży Kanady i Stanów Zjednoczonych
 Fundy – park narodowy nad tą zatoką